Fiães ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Fiães (Melgaço), Gemeinde im Concelho de Melgaço
 Fiães (Santa Maria da Feira), Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Fiães (Trancoso), Gemeinde im Concelho de Trancoso
 Fiães (Valpaços), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valpaços